Музьє́й-Теле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 13 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 274 осіб у працездатному віці (15-64 років) 218 були активні, 56 — неактивні (показник активності 79,6%, у 1999 році було 74,6%). З 218 активних працювали 203 особи (109 чоловіків та 94 жінки), безробітних було 15 (6 чоловіків та 9 жінок). Серед 56 неактивних 11 осіб було учнями чи студентами, 30 — пенсіонерами, 15 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 412,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Музьєй-Теле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн